Fika peut désigner :

 la fika est une tradition suédoise proche de la « pause-café ».

Le nom Fika peut également se référer à plusieurs lieux :
 Fika, est une zone de gouvernement local de l'État de Yobe au Nigeria] ;
 Fika (Gamiz-Fika), l'un des deux villages de la municipalité de Gamiz-Fika en Biscaye (Espagne) ;
 Fika (Irak), un camp pétrolier dans la province de Maysan en Irak, à la frontière de l'Iran.